Colombiaans rugby sevensteam (mannen)
 Colombiaans rugby sevensteam (vrouwen)